Paden puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:

 Paden (Misisipi).
 Paden (Oklahoma).
 Paden City (Virginia).